Slipher kan syfta på:

 Slipher (marskrater) – en krater på Mars
 Slipher (månkrater) – en nedslagskrater på månens baksida
 1766 Slipher – en asteroid i huvudbältet